Mariager kan syfta på

 Mariager – en dansk stad
 Mariagers kommun – en tidigare dansk kommun –2007 (danska: Mariager Kommune) 
 Peter Mariager (1827-1894), dansk författare
 Matts Hansson Mariager (1600-talet), äldsta kända medlemmen av släkten Abelin

Se även
Mariagerfjorden
Mariagerfjords kommun